Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 2019 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du  au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Lauréates 
Hsieh Su-wei et Barbora Strýcová signent leur  succès ensemble, leur  en Grand Chelem, en s'offrant en finale Gabriela Dabrowski et Xu Yifan. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Grâce à son titre, Barbora Strýcová devient numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 14,2 % par rapport à l'édition 2018

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau officiel

2019
Wimbledon Double dames
Tournoi de Wimbledon 2019